

Téléfilm 

 Beauté fatale est un téléfilm de Sylvie Meyer sorti en 2000 (Collection "Combats de femmes") ;
 Beauté fatale est un téléfilm de Claude-Michel Rome, diffusé en 2009.

Cinéma 

 Beauté fatale est un film d'André Hugon sorti en 1916 ;
 Beauté fatale (Fatal Beauty) est un film de Tom Holland sorti en 1987 ;
 Beauté fatale (Drop Dead Gorgeous) est un téléfilm de Paul Lynch sorti en 1991.

Voir aussi